Janusz – imię męskie
 Janusz – arcybiskup gnieźnieński
 janusz – pejoratywne określenie
 Janusz – zniesiona nazwa części wsi Jeżopole

 Osoby noszące nazwisko Janusz
 Edmund Janusz
 Marcin Janusz